Енё Секей (, при рождении — Енё Штерн, , 12 января 1886, Дьёр — 2 июня 1946, Будапешт) — венгерский шахматист (мастер), шахматный композитор и функционер.

Серебряный призер чемпионата Венгрии 1907 г. Бронзовый призер чемпионата Венгрии 1911 г. Участник ряда крупных международных турниров.

Секретарь Венгерской шахматной федерации с 1930 по 1939 гг. Вице-президент Венгерской шахматной федерации в 1936 г.

Автор около 30 шахматных задач.

Биография 
Был одним из 12 детей Генриха Штерна и Генриетты Штерн (урожд. Шюнбергер). В 1902 г. сменил фамилию на венгерскую по звучанию.

Окончил юридический факультет Будапештского университета. Работал адвокатом в Дьёре.

Участвовал в Первой мировой войне в составе армии Австро-Венгрии. В 1915 г. был тяжело ранен, потерял ногу. После выписки из госпиталя некоторое время жил в Вене, позже переехал в Будапешт.

Спортивные результаты

Книги 
 Amit minden sakkozónak tudnia kell, Kecskemét 1933. (Magyar Sakkvilág kötete)
 A Magyar Sakkszövetség dr. Sipőcz Jenő emlékversenye 1937. (Magyar Sakkvilág könyvtára IX. kötet, Kecskemét)

Примечания

Ссылки 
 Партии Е. Секея в базе Chessgames
 Личная карточка Е. Секея на сайте 365Chess

Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматисты Венгрии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Дьёре
Умершие в Будапеште
Адвокаты Венгрии
Выпускники Будапештского университета
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)